Kong Haakon eller Kong Håkon kan henvise til flere norske konger:
 Håkon 1. den Gode (Håkon Adalsteinsfostre) (ca. 920–960), konge fra ca. 933
 Håkon Magnusson Toresfostre (1069–1094), konge fra 1093 (regnes ikke med i kongerækken)
 Håkon 2. Herdebrei («skulderbred») 1147–1162, konge fra 1157
 Håkon 3. Sverresson (død 1204), konge fra 1202
 Håkon 4. Håkonsson (den gamle) (1204–1263), konge 1217–1263
 Håkon 5. Magnusson (den ældre) (1270–1319), konge 1299–1319
 Håkon 6. Magnusson (den yngre) (1340–1380), konge 1343–1380, konge af Sverige 1362–1364
 Haakon 7. (1872–1957), konge 1905–1957